RIA
 RIA - Internet rica ou Aplicações de Internet Rica (em inglês: Rich Internet Application)
 RIA - Código aeroportuário IATA para o Aeroporto de Santa Maria (Rio Grande do Sul), no Brasil
 RIA - Royal Irish Academy
 RIA Novosti - Agência de notícias da Rússia

 Ria
 Ria - configuração geográfica formada pela foz de um rio

Desambiguação